Staying Alive (film), een film van Sylvester Stallone
Stayin' Alive, een nummer van de Bee Gees uit de soundtrack van die film